Чемпіонат Австрії 1952/53 () — 42-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. П'ятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1952/53 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1952/53 на rsssf 

1953
Австрія
Австрія